Alberto Araldi (1912-1945) – carabiniere e partigiano italiano
 Alessandro Araldi (Parma, 1460 ca. – Parma, 1528), pittore.
 Antonio Araldi (Carpi, 1819 – Bologna, 1891), patriota.
 Felice Araldi (XVIII secolo), pittore italiano.
 Giambattista Araldi (17?? – 1794), matematico italiano.
 Michele Araldi (Modena, 1730-1813), matematico e fisiologo.
 Paolo Araldi (XVIII – XIX secolo), pittore italiano.